Saffer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Saffer (1856–1930), deutscher Politiker, Mitglied der Bayerischen Kammer der Abgeordneten, Bürgermeister von Frankendorf (Bamberg)
 Hans Konrad Saffer (1860–1940), deutscher Maler und Konservator
 Heinrich Saffer (1856–1936), deutscher Maler
 Leo Saffer (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Peter Huber-Saffer (* 1980), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Saffe